Forsey ist der Familienname folgender Personen: 

 Keith Forsey (* 1948), englischer Schlagzeuger und Produzent 
 Norman Forsey (* 1963), neuseeländischer Schauspieler